Partido Moderado puede referirse a:

Partidos políticos 
 Partido Moderado, uno de los principales del siglo XIX en España
 Partido de la Coalición Moderada (Suecia) (Moderata samlingspartiet o Moderaterna -"Los Moderados"-), uno de los principales de Suecia
 Partido Moderado (Estados Unidos), uno de los minoritarios de Estados Unidos -:en:Moderate Party (United States)-
 Partido Moderado de Rhode Island, el tercero mayor de Rhode Island -:en:Moderate Party of Rhode Island-

Otros usos 
 Partido Moderado (Escocia) -:en:Moderate Party (Scotland)-, grupo eclesiástico de la Iglesia de Escocia en el siglo XVIII

Véase también 
 Moderantismo